John Hay (4. markiz Tweeddale)
 John Hay (amerykański polityk)
 John Dalrymple-Hay
 John Albert Hay
 John Milton Hay
 John Hay (reżyser)

Zobacz też